Claymore může znamenat:
 Skotský meč
 Claymore (mina) – protipěchotní směrová mina
 Claymore (manga) – japonský anime seriál
 Operace Claymore – přepad norského souostroví Lofoty britskými jednotkami Commandos v průběhu 2. světové války